Схемой преобразования [множеств] (Axiom schema of replacement) называется следующее высказывание теории множеств:
 , где 

Схему преобразования можно сформулировать по-русски, а именно: "Любое множество можно преобразовать в [то же самое или другое] множество , высказав функциональное суждение  обо всех элементах  данного множества ."

Пример

 В следующем примере функциональное суждение  преобразует каждое множество  в самого себя.

Другие формулировки схемы преобразования 
Схему преобразования записывают также в следующем виде:
 

 Примеры

 1. В следующем примере функциональное суждение  преобразует множество натуральных чисел  в множество чётных чисел .
 

 2. В следующем примере функциональное суждение  преобразует множество вещественных чисел  в [неупорядоченную] пару . 
 

 3. В следующем примере функциональное суждение  преобразует множество целых чисел  в подмножество натуральных чисел .
 

Схему преобразования записывают также в следующем виде:
 , где 

 Фон Нейман доказал, что данная аксиома следует из аксиомы ограничения размера. Аксиома схемы преобразований может быть выражена как: если F является функцией, а A является множеством, то F(A) - это множество.

Примечания 
1. Связь между схемой преобразования и аксиомой пары выражается следующим высказыванием:

где  - булеан булеана пустого множества.

2. Связь между схемой преобразования и схемой выделения выражается следующим высказыванием:

Историческая справка 
Схема преобразования не вошла в совокупность аксиом теории множеств, сформулированных немецким математиком Эрнстом Цермело в 1908 году.

Схема преобразования предложена Адольфом Френкелем в 1922 году, чуть позднее и независимо от него схема была предложена норвежским математиком Туральфом Скулемом.

См. также 
 Аксиоматика теории множеств

Литература 

Теория множеств